A római jelentései:

 Az ókori Római Birodalom lakója.
 Róma városának lakója.
 „A Római”: a budapesti Római-part elterjedt beceneve.